Hanhilampi kan syfta på:

 Hanhilampi (sjö i Lappland),  (29 ha)
 Hanhinen (sjö i Karstula, Mellersta Finland, Finland),  (22,9 ha)
Iso Hanhilampi,  (15,2 ha)
Pieni Hanhilampi,  (4,3 ha)

Finland
 Hanhilampi – en sjö i landskapet Lappland, se Hanhijärvi (sjö i Kittilä, Lappland, Finland)
 Hanhilampi – en sjö i landskapet Mellersta Finland, se Hanhinen (sjö i Karstula, Mellersta Finland, Finland)